Invictus Games ():
 Invictus Games — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных-инвалидов, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.
 Invictus Games — венгерская компания-разработчик компьютерных игр.